Essl oder Eßl ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Essl (1910–2001), deutscher Politiker (SPD) und Gewerkschafter
 Franz Essl (* 1973), österreichischer Ökologe
 Franz Eßl (* 1957), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Georg Essl (* 1972), österreichischer Informatiker und Musiker
 Georg Essl I. (1861–1940), österreichischer Unternehmer und Sammler
 Georg Essl III. (1931–2022), österreichischer Unternehmer und Erfinder

 Lukas Essl (1965–2019), österreichischer Politiker (FPÖ), Salzburger Landtagsabgeordneter
 Martin Essl (* 1962), österreichischer Unternehmer
 Michaela Eßl (* 1988), österreichische Skibergsteigerin
 Robert Essl (1980–2019), österreichischer Fotograf
 Stefan Essl (* 1971), deutscher Filmeditor

Essl steht für:

 Sammlung Essl, Sammlung zeitgenössischer Kunstwerke

ESSL steht als Abkürzung für:

 European Severe Storms Laboratory, eine Unwetterforschungseinrichtung

Siehe auch:

 Essel (Begriffsklärung)

Abkürzung